Граф Шрикханде — граф, найденный С. С. Шрикханде (англ.) в 1959 году. Граф сильно регулярен, имеет 16 вершин и 48 рёбер и каждая вершина имеет степень 6. Каждая пара узлов имеет ровно два общих соседа, независимо от того, связана эта пара ребром или нет.

Построение
Граф Шрикханде можно построить как граф Кэли, в котором множество вершин — это , а две вершины связаны тогда и только тогда, когда разность находится в .

Свойства 
В графе Шрикханде любые две вершины I и J имеют двух различных общих соседей (исключая сами вершины I и J), что выполняется вне зависимости от того, смежны ли I и J, или нет. Другими словами, граф сильно регулярен и его параметрами являются: {16,6,2,2}, то есть . Из этого равенства следует, что граф ассоциирован с симметричными сбалансированными неполными блок-схемами (, BIBD). Граф Шрикханде разделяет эти параметры с точно одним другим графом, 4×4 ладейным графом, то есть рёберным графом L(K4,4) полного двудольного графа K4,4. Последний граф является единственным рёберным графом L(Kn, n), для которого параметры сильной регулярности не определяют этот граф единственным образом, и граф делит их с другим графом, а именно графом Шрикханде (который не является ладейным графом).

Граф Шрикханде локально шестиуголен. То есть соседи каждой вершины образуют цикл из шести вершин. Как и любой локально цикличный граф, граф Шрикханде является  триангуляции Уитни некоторой поверхности. В случае графа Шрикханде эта поверхность является тором, в котором каждая вершина окружена шестью треугольниками Таким образом, граф Шрикханде — это тороидальный граф. Вложение образует регулярное отображение в тор с 32 треугольными гранями. Остов дуального графа этого отображения (как вложенного в тор) — граф Дика, кубический симметричный граф.

Граф Шрикханде не является дистанционно-транзитивным. Это самый маленький дистанционно-регулярный граф, не являющийся дистанционно-транзитивным.

Группа автоморфизмов графа Шрикханде имеет порядок 192. Она действует транзитивно на вершины, на рёбра и дуги графа. Поэтому граф Шрикханде является симметричным графом.

Характеристический многочлен графа Шрикханде равен . Таким образом, граф Шрикханде является целым графом — его спектр состоит всецело из целых чисел.

Граф имеет книжную толщину 4 и число очередей 3.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки
The Shrikhande Graph , Peter Cameron, August 2010.

Сильно регулярные графы
Планарные графы
Графы, имеющие собственные названия